Gondomar (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Pontevedra, w Galicji
 Gondomar (Portugalia) – miejscowość i gmina w Portugalii, leżąca w dystrykcie Porto, w regionie Północ w podregionie Grande Porto.
 Gondomar – miejscowość w Portugalii, w gminie Vila Verde
 Gondomar – miejscowość w Portugalii, w gminie Guimarães
 Godomar – książę burgundzki, brat króla Sigismunda